«Разные колёса» — советский короткометражный рисованный мультипликационный фильм по одноимённой сказке Владимира Сутеева. Это одна из лучших постановок режиссёра Леонида Амальрика.

Сюжет 
Сказка про зверей, в которой рассказывается о том, как желание быть полезным другим помогает справиться с тщеславием и злостью.

Четверо друзей — Мушка, лягушка, ёжик и петушок нашли старую телегу. Телега обыкновенная, а колёса у неё разные. Сидевшая на дереве Сорока рассказала друзьям, что телегу делал медведь, но не доделал и бросил, вот она и валяется. Друзей заинтересовали колёса, и они решили забрать их домой. Сорока поинтересовалась, где они живут, и Мушка рассказала: «На полянке пенёк, на пеньке теремок».

Прилетела Сорока к медведю и рассказала, что колёса от его телеги забрали. Рассердился медведь и побежал колёса возвращать. Прибежал на поляну, где пенёк с теремком стоял, да колёса от телеги потребовал. Мушка показала Медведю, что все колёса в дело пошли: маленькое колесо стало частью прялки, колесо побольше ёжик приладил к тачке, среднее лягушка приделала к колодцу, а большое петушок опустил в воду и мельницу построил. Рассмеялся медведь: все негодные колёса в дело пустили. И решил он  разные колёса делать.

Всем колёса пригодились, только Сорока удивлялась: «Один делает-делает, а другие у него готовое берут», на что медведь ответил: «Вот оно и хорошо, что делаешь-делаешь — а другим польза выходит». После этого он прогоняет сороку.

Киноляп 
 Медведь пилит бревно пилой с крупными зубцами, но когда он прогоняет сороку - зубцы пилы мелкие.

Создатели

Литература 
Разные колёса (сказка, для чтения родителями и детям), автор Владимир Григорьевич Сутеев, изд. Астрель, 2011 — Всего страниц: 12.
 — «Разные колёса» — cтр. 52. Сказки и иллюстрации — Владимира Сутеева.

Примечания

Ссылки 
 
 «Разные колёса» на Станислав.ру
 «Разные колёса» на Афиша@mail.ru

Рисованные мультфильмы СССР 1960 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Амальрика
Мультфильмы по сценариям Владимира Сутеева
Мультфильмы-сказки